Чемпионат России по фигурному катанию на коньках 2005 — соревнование по фигурному катанию среди российских фигуристов сезона 2004—2005 года, организуемое Федерацией фигурного катания на коньках России.

На чемпионате 2005 года спортсмены соревновались в мужском и женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду.

Чемпионат прошёл в Санкт-Петербурге c 5 по 8 января 2005 года.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары 

WD = снялись с соревнований

Танцы на льду

Ссылки 

 Результаты у мужчин и в танцах на официальном сайте Т. А. Тарасовой
 Результаты чемпионата на сайте fsonline.ru

Чемпионаты России по фигурному катанию
2005 год в фигурном катании
Россия
Фигурное катание в сезоне 2004/2005